Rufus kan syfta på:

Rufus (musikgrupp) – amerikansk musikgrupp inom funk och R&B.
Rufus (musikalbum) – ovan nämnda gruppens debutalbum.
Rufus (programvara) – programvara av Microsoft
 Rufus Castle – ett slott i Storbritannien
 Rufus Shinra – en rollfigur i Final Fantasy VII

Personer
 Rufus (namn) – ett manligt tilltalsnamn som kan spåras tillbaka till det gamla Romarriket
 Rufus Wainwright (1973–), en amerikansk-kanadensisk sångare, musiker och låtskrivare
 Rufus King (1755–1827), en amerikansk politiker
 Rufus Sewell (1967–), en brittisk skådespelare
 Rufus Blodgett (1834–1910), en amerikansk demokratisk politiker
 Rufus Isaacs, 1:e markis av Reading (1860–1935), en brittisk politiker, jurist och ämbetsman, vicekung av Indien
 Rufus Choate (1799–1859), en amerikansk advokat och politiker (whig)
 Rufus C. Holman (1877–1959), en amerikansk republikansk politiker
 Rufus E. Lester (1837–1906), en amerikansk demokratisk politiker
 Rufus Griswold (1815–1857), en amerikansk författare
 Rufus Bullock (1834–1907), en amerikansk republikansk politiker och affärsman
 Konrad Mutianus Rufus (1471–1526), en tysk renässanshumanist
 Rufus (skådespelare) (1942–), artistnamn för Jacques Narcy

Se även
 Rufus Lake
 Mount Rufus